Le terme ligne 211 est utilisé pour désigner un grand nombre de lignes de transports en commun :

Voies ferrées 
 Ligne 211 des chemins de fer belge
 Ligne 211 des lignes ferroviaires en Suisse

Voir aussi 
 
 211 (nombre)

211